1985: WTA-toernooi van Miami
 1993–1995: WTA-toernooi van Florida